La 3. divisjon 2013 ha visto le vittorie finali di Skeid, Stabæk 2, Brumunddal, Holmen. Ørn-Horten, Jerv, Stord, Florø, Herd, Tiller, Medkila e Finnsnes nei rispettivi raggruppamenti, con conseguente promozione in 2. divisjon.

Classifiche finali

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2013
Campionato norvegese di calcio